Облога Могилева

 Облога Могильова (1655) — облога Могильова військом під командуванням Януша Радзивілла під час московсько-польської війни (1654—1667)
 Оборона Могильова — оборона Могильова 3-26 липня 1941 року під час німецько-радянської війни

Облоги Могильова